DSO eller dso har flere betydninger:
 Digital storage-oscilloskop
 Digital sampling-oscilloskop
 Distinguished Service Order